Бушмакин, Алексей Петрович (1913—1964) — участник Великой Отечественной войны, гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Бушмакин, Николай — русский поэт, прозаик 1820-х ― 1830-х гг.
 Бушмакин, Николай Дмитриевич (1875―1936) ― доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутского государственного университета (1920―1929).